Die Japan Women’s Open Tennis 2015 waren ein Damen-Tennisturnier in Japans Hauptstadt Tokio. Das Hartplatzturnier der Kategorie International war Teil der WTA Tour 2015 und fand vom 14. bis 20. September 2015 zeitgleich mit dem Turnier in Québec statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Japan Women’s Open Tennis 2015 wurden am 13. und 14. September 2015 ausgetragen. Ausgespielt wurden vier Plätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. 

Die folgenden Spielerinnen konnten sich für das Hauptfeld des Turniers qualifizieren:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks
 Offizielle Website
 
 

WTA Tour 2015
Tennisturnier in Kōtō